

BMX karrier 

Kezdetben Magyarországon teljesedett ki, amatőr kategóriában 2016-tól, profi kategóriában 2019-től. 2021 óta nemzetközi profi sportolóként éli a mindennapjait. 2022-től a Magyar

Kerékpáros Szövetség BMX Freestyle szakágának válogatott sportolója.

Eredmények

Hazai:

Nemzetközi:

Cél

Karrier cél: 

 Magyarország Olimpiai kvalifikációja
 Példamutatás az utánpótlásnak
 Sport népszerűsítése
 Minél több utazás, versenyzés és új kapcsolatok kiépítése

Karrier utáni cél: 
Karrierje után is a sportban szeretne tevékenykedni. Célja, hogy edzőként, coach-ként vagy akár team manager-ként segítse tapasztalataival a következő generációt Magyarországon és külföldön egyaránt.

Egyéb 
Tizenéves korában 4 éven keresztül szerzett dob tudást nagyapjától, így szabadidejét napjainkban is szívesen tölti zenéléssel.

Jegyzetek

Források 
https://bringasport.hu/2022/09/09/tizenkettedik-a-vilagranglistan-a-bmx-freestyle/
https://bringasport.hu/2022/07/25/arany-es-bronzermet-is-unnepeltek-a-magyarok-csehorszagban/
https://papaimediacentrum.hu/begordulik-a-skatepalyat/
https://sportivo.hu/magyar-sikerek-vigoban/
https://www.csupasport.hu/kerekparozas/bmx-stadionbol-a-kertvarosba-29879/
https://sportslife.hu/timeout/20210726-fantasztikusan-zajlott-a-bmx-freestyle-orszagos-bajnoksag-debrecenben.html?utm_source=nemzetisport.hu&utm_medium=referral&utm_campaign=sportslife_box
https://promenad24.hu/2022/05/31/15-eves-vasarhelyi-bringas-kepviselte-felereszben-hazankat-montpellierben/
https://m4sport.hu/kerekpar/cikk/2022/09/10/tortenelmi-magasagokban-a-magyar-bmx-freestyle-valogatott
https://www.nyugatijelen.com/sport/harom_kerekparos_szakagban_versenyeznek_a_magyarok_.php